Хейкки Аликоски (; , Оулу — , Турку, Финляндия) — финский астроном и первооткрыватель астероидов. С 1937 по 1956 год работал помощником астронома Ирьё Вяйсяля, в обсерватории Турку.

Открыл 13 астероидов. В честь него назвали астероид (1567) Аликоски.

См. также 
 Ален Мори
 Яна Тиха

Ссылки 
 

Астрономы по алфавиту
Астрономы XX века
Астрономы Финляндии
Первооткрыватели астероидов